F4, tajvani együttes
 F4, a Szépek és gazdagok (Boys Over Flowers) sorozat főszereplői
 Nikon F4 tükörreflexes fényképezőgép
Haditechnika
 F4 objektum vagy Rákosi-bunker
 F–4 Phantom II amerikai vadászbombázó repülőgép
 F4D Skyray amerikai szuperszonikus vadászrepülőgép
 F4F Wildcat amerikai második világháborús haditengerészeti kis hatótávolságú vadászrepülőgép
 F4U Corsair második világháborús amerikai vadászrepülőgép